Шавит ( — «комета»):

 Шавит (RSA-3) — израильская ракета для космических запусков.

 Фамилия
 Шавит, Нир (род. 1959) — израильский учёный в области информатики, лауреат премий Гёделя и Дейкстры.
  (род. 1947) — израильская комическая актриса, певица и телеведущая.
  (род.1939) — деятель израильских спецслужб, директор «Моссада».